The Dominion Curling Club Championships 2011, turniej rozegrano między 21 a 16 listopada 2011 w Richmond, Kolumbia Brytyjska, na lodowisku Richmond Curling Club.

Tytułów mistrzowskich bronili reprezentanci Alberty i Saskatchewan. W turnieju kobiet triumfował zespół z Manitoby, wśród panów najlepsi byli przedstawiciele Alberty.



Kobiety

Drużyny

Play-off

Finał 
26 listopada 2011; 14:00

Półfinały 
26 listopada 2011; 9:00

Tie-breaker 
25 listopada 2011; 20:00

Round Robin

Sesja 1. 
22 listopada 2011; 13:30

Sesja 2. 
22 listopada 2011; 20:10

Sesja 3. 
23 listopada 2011; 10:00

Sesja 4. 
23 listopada 2011; 16:45

Sesja 5. 
24 listopada 2011; 13:30

Sesja 6. 
24 listopada 2011; 20:00

Sesja 7. 
25 listopada 2011; 9:00

Mężczyźni

Drużyny

Play-off

Finał 
26 listopada 2011; 14:00

Półfinał 
26 listopada 2011; 9:30

Tie-breaker 
25 listopada 2011; 20:00

Round Robin

Sesja 1. 
22 listopada 2011; 10:00

Sesja 2. 
22 listopada 2011; 16:45

Sesja 3. 
23 listopada 2011; 13:30

Sesja 4. 
23 listopada 2011; 20:00

Sesja 5. 
24 listopada 2011; 10:00

Sesja 6. 
24 listopada 2011; 16:45

Sesja 7. 
25 listopada 2011; 12:30

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu
 The Dominion Curling Club Championships

Linki zewnętrzne 
 

2011 w curlingu
Curling w Kanadzie
Richmond (Kolumbia Brytyjska)